Carrega steht für:

 Carrega Ligure, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria (AL), Region Piemont

Carrega ist der Familienname folgender Personen:
 Azzalino Carrega (1921–1997), italienischer Adliger und Filmdarsteller
 Michel Carrega (* 1934), französischer Sportschütze
 Ugo Carrega (1935–2014), italienischer Grafiker, Autor und Dichter